Zwerenz ist der Familienname folgender Personen:

 Catharina Zwerenz, deutsche Drehbuchautorin und Regisseurin
 Eveline Zwerenz (1842–1921), österreichische Theaterschauspielerin
 Gerhard Zwerenz (1925–2015), deutscher Schriftsteller und Bundestagsabgeordneter
 Ingrid Zwerenz (* 1934), deutsche Autorin und Publizistin

 Mizzi Zwerenz (1876–1947), österreichische Schauspielerin